

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

BATE Borisov: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

BATE Borisov: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

BATE Borisov: 2014-2015

 
APOEL Nicosia: 2017-2018

Qaırat: 2020
Astana: 2022

Qaırat: 2021

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale bielorussa